Kombinace znaků E a 4 může označovat:

 Evropská silnice E4 – evropská silnice spojující Švédsko s Finskem
 Evropská dálková trasa E4 – turistická trasa
 Šinkansen E4 – řada japonských vlaků Šinkansen
 E4 – IATA kód aerolinek Aero Asia International
 Boeing E-4 – model amerického vojenského letadla
 Fokker E.IV – model letounu za první světové války
 E4 – britská televizní stanice
 E4 – nota
 E4 – stupeň obtížnosti v horolezectví
 e4 – pole šachovnice